Даниэль Ривера Кузавка (, род. 15 августа 1959) — уругвайский шахматист, международный мастер.

Чемпион Уругвая 1982 и 1985 гг. Серебряный призер чемпионатов Уругвая 1983 и 1984 гг.

В составе сборной Уругвая участник трех шахматных олимпиад (1982, 1986 и 1994 гг.) и Панамериканских командных чемпионатов 1985 и 2013 гг. (в 1985 г. показал лучший результат на 2-й доске).

Представлял Уругвай на региональных юниорских чемпионатах.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Риверы в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Риверы на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад